In 1990 werd het 50ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 11 maart tot 12 augustus. Tiradentes werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden er verlengingen gespeeld, waarvan enkel die score telde, indien er dan nog geen winnaar was werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel telden de uitdoelpunten.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui